Il singolare del torneo di tennis Croatian Bol Ladies Open 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Åsa Svensson che ha battuto in finale Iva Majoli 6-3, 4-6, 6-1.

Teste di serie 

 Elena Dement'eva (quarti di finale)
 Anne Kremer (secondo turno)
 Magdalena Maleeva (secondo turno)
 Iva Majoli (finale)

 Ángeles Montolio (primo turno)
 Henrieta Nagyová (secondo turno)
 Tina Pisnik (quarti di finale)
 Katarina Srebotnik (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Croatian Bol Ladies Open 2002